1987 — o ano
1987 (álbum) — do Whitesnake
1987 (What the Fuck Is Going On?) — álbum do KLF

Desambiguações de números
Desambiguações de música